Alwin de Prins – nuotatore lussemburghese
 Co Prins – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Lodewijk Prins – scacchista olandese